El Condado de Hillsborough es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Hillsborough (Florida)
 Condado de Hillsborough (Nuevo Hampshire)